Беату:

 Беату, Аффонсу (род. 1941) — бразильский и американский кинооператор.
 Беату — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.